Voda může být:
 voda – chemická sloučenina vodíku a kyslíku, základní biogenní látka na Zemi

fyzika
 lehká voda
 těžká voda
 tritiová voda
 destilovaná voda
 demineralizovaná voda
 přechlazená voda

biologie
 komorová voda
 plodová voda

hydrologie
 podzemní voda
 povrchová voda
 artéská voda
 sladká voda
 brakická voda
 mořská voda
 hygroskopická voda
 hladová voda
 tvrdá voda, měkká voda (tvrdost vody)

hydrogeologie
 vadózní voda
 fosilní voda
 juvenilní voda
 naftová voda

užití
 pitná voda
 balená pitná voda
 užitková voda
 odpadní voda
 splašková voda
 dešťová voda
 šedá voda – splašková odpadní voda bez fekálií a moči
 chladicí voda
 sodová voda
 minerální voda

frazeologismy
 velká voda – povodeň
 ohnivá voda – alkoholický nápoj
 označení pro vodní turistiku – „jet na vodu“

obsah živin
 ultraoligotrofní vody (velmi slabě úživné až neúživné vody)
 oligotrofní vody (slabě úživné)
 dystrofní vody – obsahují velké množství huminových kyselin (může být obsahem dalších živin řazena mezi oligotrofní nebo mezotrofní, potom se ale už nejedná o dystrofní vodu)
 mesotrofní vody (středně úživné)
 eutrofní vody (silně úživné)
 polytrofní vody (velmi silně úživné)
 hypertrofní vody (vysoce úživné)

léčiva a kosmetické přípravky
 kolínská voda
 oční voda – borová voda
 ústní voda
 voda po holení

geografické názvy
 Bílá Voda (rozcestník) – více významů (rozcestník)
 Baška Voda – malé město v Chorvatsku
 Dobrá Voda – více významů (rozcestník)
 Dolní Červená Voda – vesnice v okrese Jeseník, katastr obce Stará Červená Voda
 Černá Voda – obec v okrese Jeseník
 Červená Voda – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Nová Červená Voda – vesnice v okres Jeseník, katastr obce Stará Červená Voda
 Stará Červená Voda – obec v okrese Jeseník
 Hladová voda – část městyse Kunvald
 Hojná Voda – vesnice v okrese České Budějovice
 Hrubá Voda
 Kamenná Voda – zaniklá obec v okrese Most 
 Libkova Voda – obec v okres Pelhřimov
 Odolena Voda – malé město v okrese Praha-východ
 Stará Voda – více významů (rozcestník)
 Studená Voda – více významů (rozcestník)
 Zelená Voda – umělá vodní plocha na Slovensku u Nového Mesta nad Váhom

přírodní útvary
 Bílá voda – více významů
 Malá Voda – přírodní památka v okrese Olomouc
 Kvašná voda – naučná přírodní stezka na okraji slovenského města Prešova v části Cemjata

křesťanství
 svěcená voda
 Voda života – křesťanská církev

vesmír 
 voda na Marsu
 voda na Měsíci

literatura
 Voda pro slony

fiktivní pojmy
 mrtvá voda – voda s nadpřirozenými vlastnostmi v pohádkách
 živá voda – voda s nadpřirozenými vlastnostmi v pohádkách 
 diamantová voda
 magnetizovaná voda

Příjmení 
 David Voda – český redaktor, básník a kunsthistorik

Související články 
 vodný roztok
 Vodička
 Aqua (rozcestník)

Externí odkazy